Влади́мир Зло́бин:

 Злобин, Владимир Ананьевич (1894—1967) — русский поэт и критик.
 Злобин, Владимир Вениаминович (род. 1956) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва (1995—1999).
 Злобин, Владимир Викторович (род. 1963) — главный конструктор концерна «Ижмаш».
 Злобин, Владимир Игоревич (род. 1943) — советский и российский эпидемиолог, академик РАМН (2004), академик РАН (2013).
Злобин, Владимир Константинович (1938—2020) — советский и российский учёный в области радиоэлектроники, ректор РГРТУ.